Wespentaille (biologie), anatomisch deel van de wesp
 Wespentaille (mode), ideaalbeeld in de mode